Дипхольц (нем. Diepholz) — многозначный термин.

 Дипхольц — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония. 
 Дипхольц (район) — район в Германии. 
 Дипхольц (трасса) — немецкая гоночная трасса аэродромного типа.